Константин и Елена може да се отнася за:
 Константин и Елена – византийския император Константин I и майка му Елена Константинополска, почитани като християнски светци
 „Константин и Елена“ (Constantin și Elena) – румънски филм от 2009 г.

Вижте също 
 Св. св. Константин и Елена